TimeSplitters (computerspelserie), een serie schietspellen ontwikkeld door Free Radical Design
 TimeSplitters (computerspel), het eerste spel in de serie
 TimeSplitters: Future Perfect